Ширли Маклејн Бејти () је америчка глумица, рођена 24. априла 1934. године у Ричмонду (Вирџинија). Њен рођени брат је познати глумац Ворен Бејти.

Филмографија 

|-
| 1955 || || Artists and Models || Bessie Sparrowbrush || 
|-
| 1955. || Невоље са Харијем || -{The Trouble with Harry}- || Jennifer Rogers || 
|-
| 1956 || Пут око света за 80 дана || -{Around the World in 80 Days}- || Princess Aouda || 
|-
| 1958 || || -{Some Came Running}- || Ginnie Moorehead || 
|-
| 1958 || || The Sheepman || Dell Payton || 
|-
| 1958 || || Hot Spell || Virginia Duval || 
|-
| 1958 || || -{The Matchmaker}- || Irene Molloy || 
|-
| 1958 || || Ask any Girl || Meg Wheeler || 
|-
| 1959 || || -{Career}- || Sharon Kensington || 
|-
| 1960 || || -{Ocean's 11}- || Tipsy girl || 
|-
| 1960 || || -{Can-Can}- || Simone Pistache || 
|-
| 1960 || Апартман || -{The Apartment}- || Фран Кубелик || 
|-
| 1961 || || -{The Children's Hour}- || Martha Dobie || 
|-
| 1961 || || All in a Night's Work || Katie Robbins || 
|-
| 1961 || || Two Loves || Anna Vorontosov || 
|-
| 1962 || || -{Two for the Seesaw}- || Gittel Mosca || 
|-
| 1962 || || -{My Geisha}- || Lucy Dell/Yoko Mori || 
|-
| 1963 || || -{Irma la Douce}- || Irma la Douce || 
|-
| 1964 || || The Yellow Rolls Royce || Mae Jenkins || 
|-
| 1964 || || -{What a Way to Go!}- || Louisa May Foster || 
|-
| 1965 || || -{John Goldfarb, Please Come Home}- || Jenny Erichson || 
|-
| 1966 || || -{Gambit}- || Nicole Chang || 
|-
| 1967 || || Woman Times Seven || Paulette/Maria Teresa/Linda/Edith/Eve Minou/Marie/Jeanne || 
|-
| 1968 || || The Bliss of Mrs. Blossom || Harriet Blossom || 
|-
| 1969 || || -{Sweet Charity}- || Charity Hope Valentine || 
|-
| 1970 || Две мазге за сестру Сару || -{Two Mules for Sister Sara}- || Сара || 
|-
| 1971 || || Desperate Characters || Sophie Bentwood || 
|-
| 1972 || || -{The Possession of Joel Delaney}- || Norah Benson || 
|-
| 1977 || || -{The Turning Point}- || Диди Роџерс || 
|-
| 1979 || Добро дошли господине Ченс || -{Being There}- || Ив Ранд || 
|-
| 1980 || || A Change of Seasons || Карин Еванс || 
|-
| 1980 || || Loving Couples || Евелин || 
|-
| 1983 || Време нежности || -{Terms of Endearment}- || Аурора Гринвеј || 
|-
| 1984 || || -{Cannonball Run II}- || Вероника || 
|-
| 1987 || || -{Out on a Limb}- || Herself || 
|-
| 1988 || || Madame Sousatzka || Madame Yuvline Sousatzka || 
|-
| 1989 || || -{Steel Magnolias}- || Ouiser Boudreaux || 
|-
| 1990 || Разгледнице из пакла || -{Postcards from the Edge}- || Дорис Ман || 
|-
| 1990 || || Waiting for the Light || Aunt Zena || 
|-
| 1991 || || -{Defending Your Life}- || "Past Lives Pavilion" host || 
|-
| 1992 || || Used People || Перл Берман || 
|-
| 1993 || || -{Wrestling Ernest Hemingway}- || Хелен Куни || 
|-
| 1994 || || -{Guarding Tess}- || Тес Карлајл || 
|-
| 1995 || || The West Side Waltz || Маргарет Мери Елдердајс || 
|-
| 1996 || || -{The Evening Star}- || Аурора Гринвеј || 
|-
| 1996 || || -{Mrs. Winterbourne}- || Грејс Винтерборн || 
|-
| 1997 || || A Smile Like Yours || Марта || 
|-
| 1999 || || Joan of Arc || Madame de Beaurevoir || 
|-
| 2000 || || Bruno || Хелен || 
|-
| 2001 || || -{These Old Broads}- || Кејт Вестборн || 
|-
| 2002 || || Salem Witch Trials || Rebecca Nurse || 
|-
| 2002. || || Hell on Heels: The Battle of Mary Kay || Мери Кеј || 
|-
| 2003 || || -{Carolina}- || Grandma Millicent Mirabeau || 
|-
| 2005 || Шушка се... || -{Rumor Has It}- || Кетрин Ришеље || 
|-
| 2005. || || -{Bewitched}- || Iris Smythson/Endora || 
|-
| 2005 || || -{In Her Shoes}- || Ела Хирш || 
|-
| 2007 || || -{Closing the Ring}- || Етел Ен || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1934.
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сребрни медвед
Добитници Волпи пехара
Биографије живих особа
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у главној улози